Lista de clubes de futebol do Ceará:

Clubes Cearenses 

Ceará
Futebol do Ceará
Clubes de futebol do Ceará
Clubes de futebol extintos do Ceará